Лазарево може да се односи на:

 Лазарево, насеље града Зрењанина, Војводина, Србија
 Лазарево (Бања Лука), мјесна заједница у Бањој Луци, Република Српска, Босна и Херцеговина
 Лазарево (Обилић), насеље у општини Обилић, Косово и Метохија, Србија

Види још 
 Лазар
 Лазаревац (вишезначна одредница)